Cotegipe (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Bahia
 Cotegipe (gemeente), een gemeente in deze microregio